Živilė Raudonienė née le  à Alytus est une catcheuse (lutteuse professionnelle) lituanienne. Elle est principalement connue pour son travail à la  (WWE) sous le nom d'Aksana .

Elle se fait auparavant connaitre en tant que pratiquante de culturisme en remportant notamment l'Arnold Classic en 2009 dans la catégorie Figures.

Elle devient catcheuse après avoir signé un contrat avec la WWE en . Elle intègre la Florida Championship Wrestling (FCW), le club-école de la WWE, où elle a été une fois championne des Divas de la FCW ainsi que Queen of FCW. Parallèlement à cela, elle est une des participantes de la  saison de NXT avec Goldust comme mentor. Une intrigue amoureuse se met en place avec Goldust qui la demande en mariage afin qu'elle ne puisse pas être expulsé des États-Unis.

Jeunesse et carrière de modèle de culturiste 
Raudoniene commence à participer à des concours de fitness dès l'âge de 17 ans au cours du championnat d'Europe IFBB.

En 2006, elle termine  dans la catégorie Figure C du championnat d'Europe de l' (IFBB). Cette même année, elle remporte le concours  organisé par le   (NPC).

Elle continue sa carrière de culturiste aux États-Unis en participant principalement aux concours organisés par l'IFBB à partir de 2007. Elle s'y fait connaitre en terminant  du  et remporte le  cette année-là ainsi qu'en 2008 dans la catégorie figure.

En 2009, elle devient  International IFBB 2009 dans la catégorie figure.

Carrière de catcheuse

World Wrestling Entertainment (2009-2014)

Florida Championship Wrestling (2009-2011) 
Le , elle signe un contrat avec la  (WWE) et rejoint la , le club-école de la WWE. Elle apparaît pour la première fois à la FCW sous le nom d'Olga au cours d'un concours de costume d'Halloween où elle est vêtue comme une écolière. Son nom de ring change rapidement pour celui d'Aksana et elle devient la valet d'Eli Cottonwood. 

Elle participe à son premier combat le  où elle fait équipe avec AJ Lee, Savannah et Eve Torres et elles battent Mia Mancini, Naomi Night, Courtney Taylor et Liviana. Au printems, la FCW organise un tournoi afin de désigner sa première championne des Divas. Aksana se fait éliminer au premier tour par Serena (anciennement Mia Mancini) durant l'enregistrement de l'émission du . 

Le , Aksana remporte son premier titre à la fédération, le Queen of FCW. Le , un match est organisé entre la Queen of FCW et la FCW Divas Champion, où les deux titres sont en jeu. Aksana ne laisse pas passer sa chance et bat AJ pour remporter les deux titres de la fédération, devenant ainsi la première femme de la fédération à posséder les deux titres en même temps. 
Le , elle et AJ battent Audrey Marie et Sonia.
Lors du , elle perd le titre face à Audrey Marie, pour le FCW Divas Championship. Elle perd également sa couronne le  face à Raquel Diaz. Le , elle et AJ battent une nouvelle fois Audrey Marie et Sonia.

NXT (2010-2011) 

Le , il a été annoncé qu'Aksana ferait partie de la troisième saison de NXT, avec Goldust comme mentor . Elle apparaît le , où elle fait équipe avec Goldust et perd contre AJ et Primo dans un match par équipes. La semaine suivante, elle perd contre Jamie dans un match simple.
 
Le , son mariage avec Goldust est annoncé (kayfabe). Lors de l'édition de NXT du , le jour du mariage, alors qu'elle doit embrasser Goldust, elle effectue un heel turn en lui mettant une gifle. Lors du Raw suivant, le , elle vole le Million Dollar Championship des mains de Goldust. Lors du NXT du , elle perd contre AJ. Lors de l'épisode du , elle, Alicia Fox et Maxine perdent contre The Bella Twins et AJ.

Débuts à SmackDown (2011-2012) 
Elle effectue un face turn progressivement. Lors du WWE SmackDown du , elle apparaît aux côtés de Theodore Long, le General Manager de WWE SmackDown, en train de le séduire et de lui demander de travailler avec lui . Elle apparaît avec une nouvelle couleur de cheveux : ils sont maintenant noir. Elle réapparaît plusieurs fois avec Teddy Long les semaines suivantes dans des segments en coulisses.

Elle débute à Raw le , lors de la Bataille Royale d'Halloween, où elle est éliminée la deuxième par les Bella Twins . Lors du SmackDown du , elle confirme son face turn en accompagnant Alicia Fox, qui gagne son match contre Tamina Snuka, accompagnée par Rosa Mendes. Lors du "SmackDown Holiday" du , elle perd un Divas Mistletoe Match que Brie Bella gagne. Elle gagne son premier match, contre Natalya, en quelques secondes, à SmackDown le . À la fin du match, elle se fait attaquer par cette dernière qui lui porte sa terrible soumission. Tamina Snuka intervient alors pour porter secours à Aksana, et attaque Natalya. Le  à SmackDown, elle perd avec Tamina contre Beth Phoenix et Natalya. Lors du WWE Superstars du , elle gagne contre Maxine grâce à son finisher : le Divo Drop. Lors du , elle perd avec Kelly Kelly contre les Bella Twins. Par provocation envers Teddy Long, avec lequel il entretient une rivalité, John Laurinaitis laisse suggérer qu'elle pourrait affronter Kane. Néanmoins, lors d'un match, Long bat Laurinaitis, assurant l'annulation du match contre Kane (stipulation spécial). Lors du Raw SuperShow du , elle accompagne Santino Marella qui se bat contre David Otunga et Mark Henry.

Alliance avec Antonio Cesaro (2012) 
Lors du SmackDown du , elle apparaît aux côtés de son protégé Antonio Cesaro pour le présenter à John Laurinaitis. Lors du SmackDown du , elle accompagne Antonio Cesaro lors de son premier match à la WWE contre Tyson Kidd, qu'il gagne. Antonio Cesaro étant heel, elle effectue un heel turn. À la fin du match, elle l'embrasse sous le regard de Teddy Long. Lors du SuperSmackDown Great American Bash, le , Aksana et Antonio Cesaro perdent contre la Championne des Divas Layla et The Great Khali. Lors de SummerSlam (2012), elle déconcentre Santino Marella dans son match de championnat des États-Unis face à Antonio Cesaro que ce dernier gagne. Lors du Raw du , elle participe à une bataille royale que remporte Kaitlyn. Lors du SmackDown du , Aksana cause la défaite de Antonio Cesaro face à Santino Marella alors qu'elle est tombée dans le ring et s'est blessée la jambe. Cesaro lui dit en cinq langues que c'est terminé entre eux.

Diverses rivalités (2012-2013) 
Le  à SmackDown, Aksana avoue au GM de SmackDown Booker T qu'Eve l'a chargé d'attaquer Kaitlyn lors de Night of Champions. Elle gagnera plus tard un match par équipe avec Eve Torres face à Kaitlyn et Layla. Lors du Raw du , elle perd un match par équipe avec Eve contre Layla et Kaitlyn. Le  à SmackDown, Aksana, Eve et Alicia Fox perdent contre Kaitlyn, Natalya et Layla. Lors des Survivor Series (2012), elle attaque Kaitlyn en coulisses mais elle se fait démasquer. Le lendemain à Raw, elle perd un match simple face à Kaitlyn. Lors de TLC le , elle ne remporte pas la bataille royale de Divas spécial "Noël" pour déterminer l'aspirante  au titre des Divas. Lors du Raw du , Eve Torres, Rosa Mendes, Tamina Snuka et elle perdent contre Alicia Fox, Kaitlyn, Layla et Natalya.

Lors du SmackDown du , elle perd contre Kaitlyn. Lors de Main Event le mercredi , Aksana perd un match par équipe avec Tamina Snuka contre Naomi et Cameron. Le  à SmackDown, elle fait équipe avec Tamina Snuka mais elles perdent leur match contre Layla et la Championne des Divas Kaitlyn. Le  à NXT, Aksana bat Emma. Le  à SmackDown, elle perd avec Tamina Snuka contre Kaitlyn et Layla. Lors de Main Event le , elle perd un match par équipe avec Alicia Fox contre Natalya et Layla. Le  à Superstars, elle perd contre Natalya. Le  à Main Event, elle perd contre Alicia Fox dans le dark match. Le  à Raw, elle perd une bataille royale qui sera remportée par AJ Lee pour devenir la nouvelle aspirante au titre des Divas. Lors de Superstars le , elle perd avec Tamina Snuka contre Kaitlyn et Layla. Le  à SmackDown, elle perd contre Layla. Le  à SmackDown, elle perd contre Kaitlyn. Le  à SmackDown, Kaitlyn s'acharne sur elle après qu'Aksana se soit moquée d'elle. Leur match n'aura jamais commencé. Le  à Main Event, elle perd contre Kaitlyn. Le  à SmackDown, elle provoque Kaitlyn en coulisses et cette dernière l'attaque. Le  à Raw, elle perd contre Kaitlyn. Le  à Main Event, Aksana et Alicia Fox perdent face à Natalya et Layla. Le  à Main Event, elle perd contre Natalya.

Rivalité avec les Total Divas et renvoi (2013-2014) 
Lors de SmackDown du , elle attaque les Funkadactyls et les Bella Twins avec AJ Lee, Layla et Alicia Fox lors du match de Naomi contre Brie Bella. Le  à Raw, elle perd avec Layla et Alicia Fox contre Natalya, Naomi et Brie Bella. Lors de Night of Champions, Aksana, Alicia Fox et Layla décident de ne plus être la petite armée de AJ Lee. Le  à Raw, elle perd avec Layla et Alicia Fox contre Naomi, Cameron et Brie Bella. Le  à Raw, elle perd dans un match par équipe 5 contre 5. Le  à SmackDown, elle perd contre Brie Bella. Le  à Raw, elle perd avec Alicia Fox et Rosa Mendes contre Natalya, Eva Marie et JoJo. Le  à Main Event, elle perd face à Tamina Snuka. Le  à Main Event, Aksana perd avec Alicia Fox contre les Funkadactyls. Le  à Superstars, Aksana perd face à Naomi. Lors du Raw du , elle perd avec AJ Lee et Tamina Snuka contre les Bella Twins et Eva Marie. Aux Survivor Series, l'équipe des True Divas dont Aksana faisait partie perd contre celle des Total Divas dans un match par équipe traditionnel à élimination. Le lendemain à Raw, les True Divas perdent le match revanche dans un même match à élimination. Le  à Superstars, Aksana perd contre Kaitlyn. Le  à Superstars, elle perd face à Kaitlyn. Le  à Main Event, Aksana perd avec AJ Lee et Tamina Snuka contre les Bella Twins et Natalya. Lors du Raw du , Aksana, Alicia Fox, Summer Rae, Rosa Mendes et Kaitlyn gagnent face aux Bella Twins, Naomi, Cameron et Eva Marie.

Lors du SmackDown du , elle perd face à Nikki Bella. Le  à Raw, elle et Alicia Fox battent les Bella Twins. Le  à Main Event, Aksana perd contre Cameron. Le  à Main Event, Aksana et Alicia Fox gagnent contre Natalya et Eva Marie. À WrestleMania XXX, elle perd le Vickie Guerrero Divas Championship Invitational match. Elle perd face à Paige le  à SmackDown et le  à Raw. Le , la WWE annonce via son site qu'elle ainsi que 10 autres employés de la WWE sont renvoyés.

Le  à SmackDown, Aksana perd contre Alicia Fox dans son dernier match à la WWE, le show ayant été enregistré avant son renvoi.

Caractéristiques au catch 
 Prises de finitions
  ()
  (Coup de pied circulaire)

 Prises de signature
 
 

Cacheurs managés
 Johnny Curtis
 Eli Cottonwood
 Goldust
 Damien Sandow
 Lucky Cannon
 Antonio Cesaro

Palmarès

En tant que culturiste 
  (IFBB)
  du championnat d'Europe amateur dans la catégorie Figure C 2006 R
  du  2007
  du  2007
  du  2008
  à  Olympia 2008
  à  International 2009 

   (NPC)
  au classement général du  2006
  dans la catégorie Figure B du  2006

En tant que catcheuse 
Florida Championship Wrestling
1 fois FCW Divas Championship
1 fois Queen of FCW

Jeux vidéo 
 WWE 2K14

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Naissance en avril 1982
Naissance à Alytus
Naissance en RSS de Lituanie
Catcheuse lituanienne
Nom de ring
Catcheuse de la World Wrestling Entertainment